Andreas Schmidt (1912–1948) erdélyi szász politikus
 Andreas Schmidt (1959) német úszó
 Andreas Schmidt (1960) német operaénekes (basszbariton)
 Andreas Schmidt (1963–2017) német színész, rendező
 Andreas Schmidt (1973) német labdarúgó